Norton kan som auktorsförkortning betyda:

 John Bitting Smith Norton
 Roy A. Norton

Robotskapade auktorsförkortningar